En droit, le legs est une transmission de bien d'un défunt

Voir aussi 
 ;
 ;
 ;
 Leg drop une attaque au catch ;
 Hot Leg un groupe de hard rock ;